Una kan syfta på

 Una (djur) – ett fjärilssläkte
 Una (namn) – ett kvinnonamn
 160 Una – en asteroid
 Unabombaren – en amerikansk brottsling
 Trafikplatssignatur för Uppsala norra station

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Una (flod),

Brasilien 

 Una (ort i Brasilien, Bahia, Una, lat -15,29, long -39,08), 
 Ibiúna (kommunhuvudort), São Paulo, 
 Una (kommun i Brasilien, Bahia, lat -15,16, long -39,21),

Indien 

 Una, Indien, ort, Himachal Pradesh, 
 Una (ort i Indien, Gujarat), Jūnāgadh, 
 Una (distrikt i Indien, Himachal Pradesh, lat 31,58, long 76,19),

Spanien 

 Uña (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Uña (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar